

Musica
The Flamingos – gruppo musicale doo wop statunitense formatosi negli anni cinquanta
Flamingo – canzone popolare e standard jazz del 1941
Flamingo – album di Herbie Mann del 1955
Flamingo – singolo di Sergio Caputo del 1998
Flamingo – album dei Flamin' Groovies del 1970
Flamingo – album di Brandon Flowers del 2010

Altro 
Flamingo – città della Florida
Flamingo Las Vegas – noto casinò di Las Vegas
 Flamingo – scultura dell'artista Alexander Calder, Chicago, Illinois